

Codici 
 WAD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Andriamena (Madagascar)
 wad – codice ISO 639-3 della lingua wandamen

Informatica 
 WAD – (Where are All Data?) estensione informatica di alcuni file di giochi id Software, a partire da Doom, e in seguito utilizzata anche da altri sviluppatori. Il nome è stato ideato dal programmatore Kevin Cloud.

Altro 
 Wad – un minerale
 Wad – un elemento dell'onomastica araba di ambiente africano